Włodowice (gemeente)
 Włodowice (Silezië)
 Włodowice (Neder-Silezië)